Sanguinaccio – insaccato di maiale
 Sanguinaccio – crema dolce a base di cioccolato fondente amaro mescolato a sangue suino